Kost u grlu (Osso na garganta, em sérvio) é o primeiro álbum da banda de rock Riblja Čorba. Foi lançado em 1979.

Faixas 
 "Rock 'n' Roll za kućni savet" – 2:39
 "Zvezda potkrovlja i suterena" – 2:49
 "Rasprodaja bola" – 3:22
 "Pozajmila je pare, poludela je skroz, kupila je u kartu i sela je u voz" – 2:33
 "Ja sam još ona ista budala" - 3:45
 "Još jedan šugav dan" – 3:04
 "Hej, ćale" – 3:07
 "Mirno spavaj" – 2:33
 "Egoista" – 2:18
 "Ostani đubre do kraja" – 4:29

Álbuns de rock
Álbuns de 1979